Batalha (port. Schlacht) bezeichnet:

 Batalha, portugiesischer Ort
 Batalha (Alagoas), brasilianische Gemeinde
 Batalha (Piauí), brasilianische Gemeinde

Batalha ist der Familienname von: 

 Claudio Henrique de Moraes Batalha, portugiesischer Historiker
 Daniel Batalha Henriques (1966–2022), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Lissabon
 Jaime Batalha Reis (1847–1934), portugiesischer Diplomat
 Natalie Batalha (* 1966), US-amerikanische Astrophysikerin